Saturn (mitologia), déu de l'agricultura en la mitologia romana
 Saturn (planeta), sisè planeta del sistema solar destacat pels seus característics anells 
 Sega Saturn, consola de joc.
 Saturn (automòbil) marca d'automòbils que pertany a GM.
 Premis Saturn, premis de cinema.
 Saturn (família de coets)
 Bultaco Saturno, motocicleta comercialitzada entre 1964 i 1966